Artana kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Novo Brdo, ort,

Spanien 

 Artana (kommunhuvudort), Valencia, Província de Castelló, 
 Artana (kommun), Valencia, Província de Castelló,